Питер Фрэнк Бродбент (15 мая 1933 — 1 октября 2013) — футболист из Англии. Большую часть карьеры он провёл в «Вулверхэмптон Уондерерс», а также играл на чемпионате мира 1958 года.

Биография 
Бродбент начал свою карьеру с «Брентфордом» и в 1951 году был подписан «волками», одним из лучших клубов в английской лиге на то время. Он останется в клубе в течение следующих 14 лет, забив более 100 голов, выиграв три чемпионских титула и кубок Англии по футболу, он также сыграл семь раз за сборную Англии. Он сыграл свой последний матч в Футбольной лиге в 1970 году за «Стокпорт Каунти».
 
В апреле 2007 года стало известно, что 74-летний Бродбент страдает болезнью Альцгеймера, которая начала подавать первые признаки, ещё когда Бродбенту было шестьдесят. Он жил в доме престарелых в Вулвергемптоне. 1 октября 2013 он умер в возрасте 80 лет, на то время он жил с болезнью Альцгеймера около 15 лет.

Популярность 
В автобиографии Джордж Бест признался, что в детстве был болельщиком «волков» и что Бродбент был тем игроком, которым он больше всего восхищался, в дальнейшем футболисты подружились. Алекс Фергюсон также заявил, что Бродбент был его любимым игроком молодости.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wolverhampton Wanderers Hall of Fame entry

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Бромсгров Роверс»